For Valour est le titre de plusieurs films :
 For Valour, film américain réalisé par J. Searle Dawley, sorti en 1912 ;
 For Valour, film américain réalisé par Albert Parker, sorti en 1917 ;
 For Valour, film britannique réalisé par Tom Walls, sorti en 1937.